Seyl ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Seyl (1931–2011), deutscher Bergbauingenieur und Berghauptmann 
 Michael Seyl (* 1963), deutscher Künstler